

Architettura 
 Castello di Appleby – castello medievale inglese che si trova nella città di Appleby-in-Westmorland, nella contea di Cumbria

Aziende 
 Appleby (azienda) – fornitore di servizi e studio legale offshore

Geografia

Regno Unito 
 Appleby-in-Westmorland –  paese della contea del Cumbria, in Inghilterra
 Appleby Magna – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Leicestershire

Stati Uniti d'America 
 Appleby – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato del Texas, nella Contea di Nacogdoches

Persone 
 Anne Appleby (1954) – pittrice statunitense
 Joyce Appleby (1929-2016) – storico statunitense
 Juliet Appleby (1919-1999) – illustratrice, pittrice e scultrice statunitense
 Richard Appleby (1975) – calciatore inglese
 Shiri Appleby (1978) – attrice statunitense
 Thomas Appleby (1488-1563) – compositore e organista inglese

 Wendy Appleby (1952) – tennista statunitense

Trasporti 
 Appleby GO Station – stazione ferroviaria in Burlington, Ontario, Canada